Cuba eller Kuba kan syfta på följande:

 Kuba – självständig stat 
 Kungariket Kuba – ett kungarike i nuvarande Demokratiska republiken Kongo 1600-talet till omkring 1900
 Generalkaptenskapet Kuba – ett administrativt distrikt 1510–1898

Geografi

Mexiko 

 Cuba, San Pedro del Gallo, 
 Cuba, San Bernardo,

Spanien 

 Cuba (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Teruel,

USA 

 Cuba, Kansas, ort, Republic County,